Östra Björkgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östra Björkgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Östra Björkgrund, Vasa, Österbotten,

Se även
Björkgrundet